Humorist kan avse:

 Humorist – en person som ägnar sig åt humor
 Humorist (galopphäst) – en tävlingshäst